

Zoologie 
Hérisson, nom vernaculaire de plusieurs petits mammifères omnivores disposant de piquants.
Hérissons, Page comportant la liste des noms hérissons dans la classification scientifique binomiale.
Hérisson commun d'Europe
 Par analogie, le terme « hérisson » peut désigner d'autres animaux pourvus de piquants ou à poils raides comme le Grand aulacode (Thryonomys swinderianus), un gros rongeur au poil très dur, appelé improprement « hérisson » en Afrique centrale. Mais aussi des espèces très éloignées comme les oursins, appelés parfois « hérissons de mer » ou les diodons appelés « poissons hérissons », etc.

Nom commun
Le terme « hérisson » s'utilise également dans divers domaines :
 en téléphonie, un hérisson est une passerelle fixe vers GSM intégrant plusieurs téléphones portables reliés au réseau d'une entreprise ou d'un opérateur fixe. Elle est nommée ainsi à cause des antennes dont elle est munie ;
 en construction, un hérisson désigne une couche de moellons ou de pierres concassées ou roulées, sur une épaisseur avoisinant les 25 cm, pour éviter les remontées d'humidité, et qui sert d'assise à une dalle sur terre-plein ;
 dans l'industrie du vin, un hérisson est un accessoire servant à égoutter les bouteilles en verre ;
 on appelle aussi hérisson le long balai-brosse utilisé par les ramoneurs pour nettoyer l'intérieur des cheminées ;
  en couture, le hérisson, ou pique-aiguille, est composé d'un tissu rembourré de mousse qui s'accroche généralement au poignet ;
 dans le domaine militaire :
 un hérisson est un mortier destiné à la lutte anti-sous-marine ;
 hérisson tchèque, obstacle antichar conçu par un assemblage de poutres métalliques ;
 un hérisson est une barrière faite d'une poutre armée de pointes de fer ;
 la défense en hérisson est dispositif défensif tous azimuts.
 Hérisson, est un système de surveillance d'internet par les renseignements militaires français ;
 aux échecs, le système du hérisson ou hérisson est un schéma d'ouverture ;
 le hérisson est une pâtisserie.

Nom propre

Toponyme 
 Hérisson, commune française de l'Allier ;
 Hérisson, ancienne commune française des Deux-Sèvres, fusionnée avec Pougne pour former Pougne-Hérisson;
le Hérisson, petite rivière dans la Région des lacs du Jura français.
Hérisson, hameau de Vresse-sur-Semois, en Belgique.

Patronyme 
 Jehan Hérisson (actif en 1635) peintre français, il exécuta les portraits de Louis XIII et d'Anne d'Autriche pour l'hôtel de ville de Compiègne ;
  (1759-1816), ingénieur-géographe français ;
 Louis François Hérisson (1811-1859), peintre français ;
 Anne-Charles Hérisson (1831-1893) était un homme politique français ;
 René Hérisson (1857-1940), poète et peintre animalier français ;
 Ernest Hérisson (1881-1951) figure du mouvement ouvrier français, Maire de Lacroix-Saint-Ouen de 1944 à 1947 ;
 Jacques Hérisson (1933-2015 ), général d'armée de gendarmerie, inspecteur général des armées ;
 Philippe Hérisson, acteur français ;
 Pierre Hérisson (1945- ), ancien sénateur français ;
 Sylvestre Hérisson (1835-1900), homme politique français.

Surnom
 Marie-Madeleine Fourcade, première et seule femme à avoir été chef d’un grand réseau de résistance pendant la Seconde Guerre mondiale, avait pour nom de résistante « Hérisson ».

Culture et médias 
 Le Hérisson, hebdomadaire humoristique français.
 Le Hérisson, film français réalisé en 2008 par Mona Achache d'après le roman de Muriel Barbery L'Élégance du hérisson.
 Le Hérisson dans le brouillard, un film d'animation soviétique réalisé en 1975 par Youri Norstein
 Le Hérisson qui voyait tout en vert, un film d'animation iranien réalisé par Behzad Farahat
 Dick Hérisson est une série de bande dessinée dessinée et scénarisée par Didier Savard
 La Chanson du hérisson, chanson chantée par la sorcière Nounou Ogg dans les romans du Disque-monde de Terry Pratchett

Notes et références

Voir aussi 
 
 Sonic le hérisson, un personnage de jeu vidéo créé par Sega
 ̩̽̆ Page doublon du hérisson

Homonymie de toponyme
Homonymie de communes et d'anciennes communes en France
Homonymie de patronyme